Sheffield Wednesday FC (celým názvem: Sheffield Wednesday Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Sheffield v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1867 pod názvem The Wednesday FC. Od sezóny 2012/13 hraje ve druhé anglické nejvyšší soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou modrá, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hillsborough Stadium s kapacitou 39 732 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1867 – The Wednesday FC (The Wednesday Football Club)
 1929 – Sheffield Wednesday FC (Sheffield Wednesday Football Club)

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 4× )
 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30
 FA Cup ( 3× )
 1895/96, 1906/07, 1934/35
 Community Shield ( 1× )
 1935
 EFL Cup ( 1× )
 1990/91

Významní hráči 
 Andrew Wilson (1900–1920)
 Ernie Blenkinsop (1923–1934)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1899: Football League First Division
 1899–1900: Football League Second Division
 1900–1920: Football League First Division
 1920–1926: Football League Second Division
 1926–1937: Football League First Division
 1937–1950: Football League Second Division
 1950–1951: Football League First Division
 1951–1952: Football League Second Division
 1952–1955: Football League First Division
 1955–1956: Football League Second Division
 1956–1958: Football League First Division
 1958–1959: Football League Second Division
 1959–1970: Football League First Division
 1970–1975: Football League Second Division
 1975–1980: Football League Third Division
 1980–1984: Football League Second Division
 1984–1990: Football League First Division
 1990–1991: Football League Second Division
 1991–1992: Football League First Division
 1992–2000: Premier League
 2000–2003: Football League First Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2010: Football League Championship
 2010–2012: Football League One
 2012–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1867
Sport v Sheffieldu